Sklar est un patronyme porté notamment par :

 Jessica Sklar (née en 1973) est une, mathématicienne américaine ;
 Leland Sklar (1947-), bassiste américain ;
 Marty Sklar (1934-2017), ambassadeur international officiel de Walt Disney Imagineering.
Patronyme anglais